Paolicchi ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Leopoldina Paolicchi (1854–1932), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Paolo Paolicchi (* 1950), italienischer Planetenwissenschaftler 
 Raül García Paolicchi (* 1952), andorranischer Schachspieler

Paolicchi steht zudem für:
 (3176) Paolicchi, Asteroid des äußeren Hauptgürtels